Személynevek
 Otelló, keresztnév
 Othello (rapper)

Színpadi művek

 Othello, színmű, William Shakespeare 1603 körül íródott drámája
 Otello, Giuseppe Verdi négyfelvonásos operája
 Otello, Gioachino Rossini háromfelvonásos operája

Filmek, filmsorozatok
 Othello (film, 1922)
 Othello, George More O’Ferrall 1937-es tévéfilmje, címszerepben Ralph Richardson 
 Othello, Orson Welles 1951-es nagydíjas filmje, magyar címe Othello, a velencei mór tragédiája (The Tragedy of Othello: The Moor of Venice)
 Othello (film, 1955)
 Othello (film, 1965)
 Othello, 1968-as német tévéfilm, rendezte Franz Peter Wirth, címszereplő Wolfgang Reichmann 
 Othello (film, 1981)
 Othello (film, 1986)
 Othello (film, 1990)
 Othello (film, 1995)

Földrajzi nevek
 Othello, város Washington állam Adams megyéjében

Egyéb
 Othello, szőlőfajta
 Othello, más néven Fonákolós, stratégiai táblajáték

Jegyzetek